Скок увис у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2005. у Дворани спортова у Мадриду одржано је 4. и 5. марта.

Титулу освојену 2002. у Бечу није бранила Марина Купцова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 такмичарки из 13 земаља.

  Бугарска (1)
  Грчка (1)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Румунија (2)
  Русија (3)
  Словачка (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (1)
  Чешка (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2005. години 
Десет најбољих европских скакачица увис у дворани 2005. године пре почетка првенства 3. марта 2005, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2000.

Сатница

Освајачи медаља 

Победници Ани Чичеровој (Русија) ово је прва златна медаља на светским и европским првенствима поред још једне сребрне и 1 бронзане са светских првенстава у дворани. Рут Беитија (Шпанија) је освојила прву медаљу на европским првенствима у дворани. Трећепласираној Венелини Веневој (Бугарска) ово је друга бронзана медаља на Европским првенствима у дворани.

На такмичењу је постигнут светски рекорд сезоне, 1 лични рекорд и шест лични рекорда сезоне.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за 8 атлетичарки које ће се пласирати у финале је 1,95 (КВ). Ако норму прескочи мање од 8 такмичарки остале ће се пласирати на основу постигнутог резултата (кв) .

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 28. Европског првенства у дворани 1970—2005.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.
 Комплетни резултати са ЕПд 2002. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 2000. на сајту todor66.com

Европско првенство у атлетици у дворани 2005.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани